Теніт, Теніт (Fe, Ni) - мінерал.
 Теніт Лі (англ. Tanith Lee, нар. 19 вересня 1947, Лондон — пом. 24 травня 2015, Східний Сассекс, Англія) — британська письменниця у жанрі наукової фантастики.